Klara – variante in diverse lingue del nome proprio di persona femminile Chiara
Klara – quartiere di Stoccolma
Klara (The Stone Carvers) – romanzo di Jane Urquhart del 2001
Radio Klara